Дивизия «Святой Ласло» () — пехотная дивизия Венгрии в годы Второй мировой войны. Принимала участие на заключительном этапе войны и использовалась по частям для ликвидации многочисленных прорывов на советско-германском фронте.

История 

Дивизия сформирована в октябре 1944 года из числа солдат и офицеров венгерской армии и военно-воздушных сил в составе:
 1-й парашютный полк
 парашютный батальон
 батальон тяжелого вооружение
 учебный батальон
 2-й пехотный полк
 королевский гвардейский пехотный батальон
 королевский жандармский батальон
 3-й воздушно-десантный полк
 1-й артиллерийский батальон
 6-й моторизованный артиллерийский батальон
 9-й артиллерийский батальон
 76-й артиллерийский батальон
 1-й ракетно-пусковой батальон
 20-й батальон штурмовых орудий
 Моторизованный военно-инженерный батальон «Святой Ласло»
 Бронетанковый разведывательный батальон «Святой Ласло»
 Моторизованный сигнальный батальон «Святой Ласло»
 Дивизионные части поддержки и снабжения «Святой Ласло»

Была названа в честь Святого Ласло, короля Венгрии в 1077—1095 и покровителя военных, и считалась элитным соединением.

19 декабря 1944 года дивизия приняла своё боевое крещение на советско-германском фронте во время Будапештской операции. Отдельные подразделения дивизии направлялись по частям для ликвидации многочисленных прорывов частей РККА и действовали отдельно друг от друга. Дивизия понесла тяжёлые потери зимой 1944-45 года и до апреля 1945 года находилась на переформировании.

К апрелю 1945 года дивизия была пополнена в основном из остатков других подразделений разгромленной венгерской армии и продолжила активные действия до конца войны в северной Хорватии и южной Австрии. С окончанием войны остатки дивизии пересекли Альпы и сдались британским войскам в Каринтии.

Некоторое время, до разрешения разногласий между британским командованием и югославскими партизанами, солдатам дивизии было разрешено оставить при себе своё оружие. Затем военнопленных переместили в лагеря для военнопленных в Германию и Австрию.

Командиры 
 бригадный генерал  (, с 12.10.1944 по 08.05.1945)

Примечания

Литература 
 Niehorster, Leo W. G. — The Royal Hungarian Army 1920—1945, 313 pages, ISBN 1-891227-19-X
 Martin K., Ugron I.: Fejezetek a Szent-László hadosztály történetéből. (= Эпизоды истории Дивизии «Святой Ласло») Hadtörténelmi Közlemények, 1995. No.2. p.78-149., No 43. p.56-132. 

Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Вооружённые силы Венгрии во Второй мировой войне
Дивизии Венгрии